Chudesnitsa (Чудесница) est un film soviétique réalisé par Alexandre Medvedkine, sorti en 1936.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Igor Geleïn
 Musique : Lev Chvarts
 Décors : I. Meden

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1936
Comédie soviétique
Film soviétique en noir et blanc